En los años 1990, 1991 y 1992 se lanzaron tres videojuegos basados en la película estadounidense de comedia y fantasía Beetlejuice . Junto con esto, se lanzó un paquete de expansión Beetlejuice con mapas, personajes jugables y misiones en 2017 como parte del crossover de Lego Dimensions. línea de videojuegos "paquetes divertidos".

Beetlejuice (1990) 
Adventures of Beetlejuice: Skeletons in the Closet es un videojuego lanzado para MS-DOS en 1990.

Adventures of Beetlejuice: Skeletons in the Closet fue publicado por Hi-Tech Expressions y desarrollado por Riedel Software Productions. Esta versión se basa en la serie animada de dibujos animados en lugar del largometraje. Como Betelgeuse, el jugador debe luchar contra varios esqueletos y otros monstruos disparando proyectiles loogie y protegiendo a Lydia mientras limpia el desorden resultante.

Beetlejuice (1991) 
Beetlejuice es un videojuego desarrollado por Rare y lanzado para Nintendo Entertainment System en 1991.

Beetlejuice (1992) 
Beetlejuice: ¡Horrific Hijinx from the Neitherworld! es un videojuego creado por Rare y publicado por Acclaim Entertainment para Nintendo Game Boy. Está basado en la serie animada de televisión Beetlejuice.

El juego comienza cuando el jugador toma el control de Beetlejuice mientras intenta deshacerse de todos los fantasmas que invitó a la casa de Lydia Deetz (donde vive con su madre y su padre). Debe rescatar a Lydia del malvado Astoroth. Usando magia bioexorcista, los jugadores deben derrotar a las criaturas no muertas a través del cementerio y dentro del Neitherworld.  Los jugadores pueden montar en una vagoneta y una Pogosnake (que funciona de una manera similar a Yoshi de Super Mario World).  Hay algunos elementos de violencia animada junto con un tema oscuro de Goth.

Lego Dimensions: Beetlejuce Fun Pack (2017) 
El 12 de septiembre de 2017, se lanzó un paquete de diversión Beetlejuice para el videojuego crossover Lego Dimensions como una de las 10 franquicias propiedad de Warner Bros. que aparece en el juego. El lanzamiento consistió en mapas basados en ubicaciones en la película, personajes jugables y misiones. No es un videojuego completo, es más un episodio o un paquete de expansión para el juego completo.

Referencias 

Videojuegos basados en películas
Videojuegos con música de David Wise